Hotspot (Engels voor "hete plek") kan verwijzen naar:
 hotspot (woordenboekdefinitie): plaats die erg ín is, waar iedereen wil zijn (Van Dale)
 hotspot (geologie), een zwakke plek in de aardkorst.
 hotspot (dier), een oppervlakkige huidontsteking bij een hond of kat.
 biodiversiteitshotspot, een regio met uitzonderlijk hoge biodiversiteit.
 Hotspot (verbinding), een draadloos internetaansluitpunt.
 een deel van een afbeelding in een webbrowser waarop geklikt kan worden.